Никола́й Нау́мович Диде́нко (род. , ) — первый Глава города Нижний Тагил (1995—2008), Почётный гражданин города Нижнего Тагила (с 1999 года).

Биография 
В 1965 году окончил Нижнетагильский строительный техникум, специальность — «Промышленное и гражданское строительство», в 1975 г. — Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова, специальность — «Промышленное и гражданское строительство».

Трудовую деятельность начал в 1964 году каменщиком, бригадиром, мастером в строительном управлении «Промжилстрой» треста «Тагилстрой».
 В 1966—1968 — служба в рядах Советской армии в Забайкальском военном округе.
 В 1968—1977 — инженер, старший инженер, начальник производственного отдела, главный инженер в специализированном ремонтно-строительном управлении № 7 треста «Уралчерметремонт» (Нижний Тагил);
 В 1977—1985 — инструктор, заведующий строительным отделом Нижнетагильского городского комитета КПСС;
 В 1985—1990 — начальник Нижнетагильского домостроительного комбината;
 В 1990—1991 — председатель горисполкома и Нижнетагильского горсовета народных депутатов;
 В 1991—1995 — Глава администрации города Нижнего Тагила.

17 декабря 1995 года победил на выборах Главы города Нижний Тагил, набрав 61 % голосов.

 В 1999 и 2003 гг. повторно избирался Главой города Нижнего Тагила;
 В 1996—1997 — управляющий Горнозаводским управленческим округом Свердловской области, член Правительства Свердловской области;
 С 1994 по 1996 — депутат Свердловской областной думы, затем, по 2004 г. — депутат Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Член-корреспондент Российской инженерной академии, член Академии безопасности, обороны и правопорядка, почётный профессор кафедры экономики Нижнетагильской государственной социально-педагогической академии. Автор более 40 печатных работ.

С 2008 года на пенсии.

В 2012 году принял участие в записи 11-минутной юбилейной телевизионной передач «Постфактум. Город», приуроченной к 290-летию Нижнего Тагила, где рассказал об истории празднования Дня города в Нижнем Тагиле.

Семейная жизнь 
Женат, имеет сына, дочь и трёх внуков.

Награды 
 Орден Почёта (1996);
 Медаль «Ветеран труда»;
 Почётные грамоты Губернатора и Правительства Свердловской области;
 Орденами святого благоверного князя Даниила Московского III и IV степеней;
 Знак «Никита Демидов» (высшая награда Международного Демидовского фонда);
 Почётный строитель Российской Федерации;
 Медаль Черепановых (1999);
 Почётный гражданин Нижнего Тагила (1999);
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2000);
 Знак отличия «За безупречную службу» XX лет (2006).

Примечания

Ссылки 
 Николай Диденко на официальном сайте города Нижний Тагил
 Николай Диденко на сайте городского информационного центра Нижний Тагил

Выпускники Уральского технического университета
Почётные граждане Нижнего Тагила
Главы Нижнего Тагила
Председатели Нижнетагильского горисполкома
Члены КПСС
Депутаты Свердловской областной думы
Депутаты Палаты представителей Законодательного собрания Свердловской области